Psephenops är ett släkte av skalbaggar. Psephenops ingår i familjen Psephenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Psephenops